Меморіал Капабланки — міжнародний шаховий турнір, присвячений пам'яті третього чемпіона світу кубинського гросмейстера Хосе Рауля Капабланки.

Перший турнір відбувся в 1962 році в Гавані. У наступні роки, турнір проводився також в інших кубинських містах, зокрема: Сьєнфуегос, Камагуей, Ольгін, Матансас та Варадеро. Переможцями турнірів попередніх років були чемпіон світу Василь Смислов та віце-чемпіони світу різних років Віктор Корчной, Петер Леко та Василь Іванчук.
Найбільше перемог на турнірі здобув український шахіст Василь Іванчук — 8 разів (2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2016, 2019).

Переможці турніру

Примітки

Посилання 
 Меморіал Касабланки  
 Jose Raul Capablanca Memoriały Kuba 1962-2006, таблиці 
 Офіційний сайт турніру
 Меморіал Капабланки-2011 
 Меморіал Капабланки-2010 

Шахові змагання у Північній Америці
Шахи на Кубі
Спорт у Гавані
1962 в кубинському спорті
Меморіальні шахові турніри